La Copa del Generalísimo 1969-1970 fu la 66ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò l'8 ottobre 1969 e si concluse il 28 giugno 1970. La finale si disputò al Camp Nou di Barcellona dove il Real Madrid ottenne il suo undicesimo titolo.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División e 126 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Le venti squadre di Segunda División erano qualificate direttamente per il quarto turno mentre le sedici squadre di Primera División erano qualificate per i sedicesimi di finale.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División 1969-1970 (Spagna)
Segunda División 1969-1970 (Spagna)

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969-1970